Погорелово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области России. Входит в состав Липовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Липовский сельсовет.

География 
Расположено на берегу на берегу Егорьевского озера, в 4 км от Кириллова. С обратной стороны деревни Остолоповское (Ермаковское) озеро.

Население 

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Дачи на берегу озера.

Постоянно живущих семей 2-3. Домов в деревне 12. Магазинов нет.

Транспорт 
Выезд к автодороге Кириллов — Белозерск.

Примечания

Ссылки 
 Погорелово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района